Foss (Oklahoma), cidade localizada no estado de Oklahoma, Estados Unidos da América.
FOSS, acrônimo de Free Open Source Software (Programa de Código Aberto Gratuito, em inglês).

Desambiguação